Amerikai Egyesült Államok
 Middle Grove (Missouri)
 Middle Grove (New York)
 Middle Grove (Oregon)